|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Peking (officieel China Open) van 2007 vond plaats van 17 tot en met 23 september 2007 in de Chinese hoofdstad Peking. Het was de elfde editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Peking 2007. Er werd gespeeld op de hardcourt-banen van het Beijing Tennis Center.

Een week eerder had het ATP-toernooi van Peking 2007 daar plaatsgevonden.

Enkelspel 
Titelhoudster Svetlana Koeznetsova was als eerste geplaatst. Zij meldde zich evenwel, wegens een buikspierblessure, kort voor aanvang van het toernooi af.

Het zesde reekshoofd, Ágnes Szávay uit Hongarije, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Jelena Janković in drie sets, nadat de eerste set nog in de tiebreak door de Servische was gewonnen. Szávay wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Peking op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2007.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez had de laatste intussen haar tennisloopbaan beëindigd. Ruano Pascual speelde nu samen met Anabel Medina Garrigues – zij waren het eerste reekshoofd, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde, waarin de Spaanse dames werden uitgeschakeld door de latere finalistes, Han Xinyun en Xu Yifan uit China.

Het als derde geplaatste Taiwanese duo Chuang Chia-jung / Hsieh Su-wei won het toer­nooi. Zij versloegen in de finale het Chinese koppel Han Xinyun en Xu Yifan, dat via een wildcard tot het toernooi was toegelaten. De eindstrijd werd beslist in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Chuang had daarnaast al vier eerdere dubbelspeltitels met een andere partner; Hsieh geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Peking 2007
Peking